Kircher est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
Kircher est un nom de famille d'origine germanique porté essentiellement en Allemagne, aux États-Unis, en Autriche et dans l'est de la France, notamment dans le Bas-Rhin (Alsace) et en Moselle (Lorraine). 

Il est notamment porté par : 

Par ordre alphabétique : 
 Alexander Kircher (1867–1939), un peintre de marine et paysagiste autrichien ; 
 Athanasius Kircher (1602–1680), un jésuite, graphologue, orientaliste et scientifique allemand ; 
 Herwig Kircher (né en 1955), un footballeur autrichien ; 
 Jérôme Kircher (né en 1964), un acteur français ; 
 Knut Kircher (né en 1969), un arbitre de football allemand ; 
 William Kircher (né en 1958), un acteur néo-zélandais. 

Homophone : 
 Astrid Kirchherr (née en 1938), artiste photographe allemande.

Institution 
 Musée Kircher, un ancien musée italien situé au Collège romain (Rome).

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique